Нукло́н:
 Нуклон — общее название для протона и нейтрона, частиц, образующих атомное ядро.
 «Нуклон» — бывший завод интегральных схем и военной радиоэлектроники в Шяуляе, Литовская ССР.
 «Нуклон» — разрабатываемый в России космический комплекс с ядерной энергетической установкой для научных исследований в интересах освоения Луны.